Gminy w Czechach
 Lukavice (powiat Chrudim) – gmina w powiecie Chrudim
 Lukavice (powiat Rychnov nad Kněžnou) – gmina w powiecie Rychnov nad Kněžnou
 Lukavice (powiat Šumperk) – gmina w powiecie Šumperk
 Lukavice (powiat Uście nad Orlicą) – gmina w powiecie Uście nad Orlicą
 Dolní Lukavice – gmina w powiecie Plzeň-jih
 Horní Lukavice – gmina w powiecie Plzeň-jih

 Miejscowości w Bośni i Hercegowinie
 Lukavice – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w gminie Sanski Most